Pietrow (ros. Петров) – rosyjskie nazwisko patronimiczne pochodzące od imienia Pietr. Bułgarskie i ukraińskie nazwiska transkrybuje się Petrow.

Lista osób o tym nazwisku 
 Aleksandr Pietrow – lista osób o tym imieniu i nazwisku
 Aleksiej Pietrow – lista osób o tym imieniu i nazwisku
 Anatolij Pietrow – radziecki reżyser, animator
 Andriej Pietrow – rosyjski kompozytor
 Awwakum Pietrow – rosyjski protopop, staroobrzędowiec
 Iwan Pietrow – radziecki generał
 Jewgienij Pietrow – lista osób o tym imieniu i nazwisku
 Nikołaj Pietrow – radziecki reżyser
 Nikołaj Pietrow – rosyjski pianista
 Osip Pietrow – rosyjski śpiewak operowy
 Stanisław Pietrow – rosyjski podpułkownik
 Witalij Pietrow – rosyjski kierowca wyścigowy 

ru:Петров